IIPH steht als Abkürzung für:

 Indian Institutes of Public Health
 Internationale Eishockey-Föderation (englisch International Ice Hockey Federation) 
 International Islamic Publishing House in Riad, Saudi-Arabien

Abkürzung